Augusta von Sachsen (auch Auguste von Sachsen) ist der Name folgender Personen:

 Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg (1719–1772), Princess of Wales und Mutter des britischen Königs Georg III.
 Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach (1811–1890), deutsche Kaiserin und Königin von Preußen
 Auguste Reuß zu Ebersdorf (1757–1831), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Auguste von Sachsen-Meiningen

Siehe auch:

 Amalie Auguste von Bayern (1801–1877), durch Heirat Königin von Sachsen
 Charlotte Augusta von Wales (1796–1817), britische Prinzessin aus dem Haus Hannover und durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Ernestine Auguste Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1740–1786), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg (1675–1733), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg
 Magdalena Augusta von Anhalt-Zerbst (1679–1740), Prinzessin von Anhalt-Zerbst und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Maria Augusta von Sachsen (1782–1863),  sächsische Prinzessin und polnische Thronerbin
Siehe auch:
 August von Sachsen